Frederik August Betlem (Amsterdam, 9 september 1905 – Italië, 12 november 1977), beter bekend onder de pseudoniemen Freddy Hagers en Guus Betlem, maar ook onder de pseudoniemen Annet Verhagen, Betty van Sandvoort en Guus van Balkom, was een Nederlandse jeugdboekenschrijver. Hij verhuisde op zeer jonge leeftijd naar Gelderland en vervolgens naar Den Haag, waar hij studeerde aan de HBS. Op 14-jarige leeftijd was hij hoofdredacteur van een met de hand geschreven familietijdschrift.

Loopbaan
Betlem schreef veel boeken voor meisjes, maar hij schreef ook zo'n dertig jongensboeken. Zijn bekendst geworden werk is de serie Marjoleintje van het pleintje, over het dagelijks leven van een 10-jarig schoolgaand meisje dat in de loop van de verhalen steeds ouder wordt. Betlem schreef deze serie onder het pseudoniem Freddy Hagers. Deze reeks kinder- en jeugdverhalen over het meisje Marjolein Bronkhorst maakt deel uit van de Zonnebloem-serie van uitgeverij Kluitman. Het eerste deel verscheen in 1948. Een andere bekende serie, die ook onder het pseudoniem Freddy Hagers geschreven werd, was de serie 'De Huishoudschool' met het meisje Kathinka in de hoofdrol. Betlem schreef meer dan honderd kinderboeken.

Bibliografie (selectie)
Jongensboeken :
 Peter Dornier (1932)
 Het avontuurlijke levensjaar van Brammetje (1932)
 Sietske op het detective-pad (1933)
 Snoetje als journalist (1933)
 3 vrienden kamperen (1935)
 Drie weken Duinrel (1937)
 Raadselen rond Boschzicht (1937)
 Verkenners vinden het spoor (1939)
 Jacht op Peter Hartman (1960)
 De man uit Tripolis (1966)

Serie over Marjolein(tje)

In de jaren tachtig zijn de delen, met uitzondering van de vier laatste, in gewijzigde vorm herdrukt. Van drie boeken werd ook de titel veranderd.

 Marjoleintje van het pleintje (1948)
 Belt u Marjoleintje even?
 Marjoleintje op Vlieland
 Marjoleintje, doe je mee? (1955)
 Hallo Marjolein! (1951)
 Marjoleins gouden hart 
 Goed zo, Marjolein!
 Als ik jou was, Marjolein (In de jaren tachtig herdrukt onder de titel: Marjolein op nieuwe toer)
 Net iets voor Marjolein (In de jaren tachtig herdrukt onder de titel: Marjolein maakt het helemaal)  
 Een nieuwe taak voor Marjolein. (In de jaren tachtig herdrukt onder de titel: Een leuke baan voor Marjolein)
 Succes, Marjolein! (1954)
 Weet wat je doet, Marjolein!
 Marjolein op nieuwe wegen
 Zeg jij het maar, Marjolein

Serie De Huishoudschool
 Een huishoudschool in rep en roer
 De huishoudschool helpt een handje mee
 De huishoudschool in volle actie
 De huishoudschool is weer present
 Kathinka van de huishoudschool

Overig
 Everdientje en Francientje (als Freddy Hagers; Kluitman Kinderpockets JK 1535)

Externe link 
 Overzicht titels Guus Betlem/Freddy Hagers

Betlem, Frederik August